Niemcy:
 Lüdinghausen – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Coesfeld
 Lüdinghausen – były powiat
 Lüdinghausen – była gmina

Osoby:
 Lüdinghausen – ród

Inne:
 Lüdinghausen – zamek